Coll de Sant Joan: collada entre els termes comunals de l'Albera, de la comarca del Vallespir i de Vilallonga dels Monts, de la del Rosselló
 Coll de Sant Joan: collada entre els termes comunals de Clarà i Villerac i d'Estoer, tots dos de la comarca del Conflent.